

Patronyme 

 Henri Trianon (1811-1896), critique, librettiste et traducteur français.

Toponyme 

 Trianon, ancien village français ;
 Trianon de porcelaine (1670-1687), premier édifice construit sur l'emplacement du village de Trianon ;
 Grand Trianon (1687-), château au sein du parc du château de Versailles ;
 Petit Trianon (1750-), domaine du parc du château de Versailles ;
 Trianon du château de Saint-Cloud (1672-1743), ancien trianon du château de Saint-Cloud ;
 Trianon, quartier calédonien de Nouméa ;
 Trianon-Pavillon de Flore (1864-), salle belge de spectacle à Liège ;
 Parc Trianon (1892-), parc brésilien de São Paulo ;

 Le Trianon (1894-), ancien cinéma et salle de concerts parisienne ;
 Le Trianon (1910-), salle française de cinéma de Romainville ;
 Trianon Palace Versailles (1910-), hôtel de luxe français de Versailles ;
 Tour Trianon (1990-), gratte-ciel allemand de Francfort-sur-le-Main.

Autres 
Trianon peut aussi désigner :
 Traité de Trianon (1920), traité signé au Grand Trianon ;
 Trianon, modèle français de voiture Simca des années 1950 ;
 Trianon, gâteau au chocolat.